Odds Ballklubb, cunoscut și ca Odds BK, este un club de fotbal din Skien, Norvegia, care evoluează în Tippeligaen. Din 1994 până în 2012 a purtat denumirea Odd Grenland BK.

Palmares 

Prima Ligă Norvegiană
 Locul 2 (2): 1950-51, 1956-57

 Cupa Norvegiei (12): 1903, 1904, 1905, 1906, 1913, 1915, 1919, 1922, 1924, 1926, 1931, 2000
 Finalistă (8): 1902, 1908, 1909, 1910, 1921, 1937, 1960, 2002, 2014

Istoric evoluții

Antrenori 
 Lennart Söderberg (1983–84)
 Tore Andersen (1990)
 Paul Wilson (1991–93)
 Lars Borgar Waage (1994–97)
 Tom Nordlie (1998–99)
 Arne Sandstø (Jan 1, 1999–Sept 28, 2007)
 Gaute Larsen (2005–07)
 Ove Flindt-Bjerg (Sept 29, 2007–Dec 31, 2007)
 Dag-Eilev Fagermo (Jan 1, 2008–)

Referințe

Legături externe 
 Site Oficial 
 Site-ul suporterilor

Fondări în 1894
Cluburi norvegiene de fotbal